

Étymologie

Zelda est un prénom d'origine germanique, dérivé de Griselda qui signifie « guerrière grise » en germanique.

Personnalités 
 Zelda Fitzgerald (1900-1948), écrivaine, épouse de Francis Scott Fitzgerald. Auteur du roman Accordez-moi cette valse (Save Me The Waltz).
 Zelda Schneersohn-Mishkovsky (1914-1984), poétesse israélienne plus connue sous le nom de Zelda, appartenant à une longue lignée de rabbins (descendant de Zelda).
 Zelda Williams (née en 1989), actrice, fille de Robin Williams.
 Zelda Wynn Valdes (1905 – 2001), créatrice de mode américaine.
 Zelda Popkin (1898 – 1983), est une écrivaine américaine, auteure notamment de roman policier.
 Curious Zelda, chat domestique devenu un phénomène internet dans les années 2010.

Personnages de fiction
 Zelda Spellman : un personnage dans la série Sabrina, l'apprentie sorcière.
 Zelda : un personnage dans la série de bande dessinée Jérôme K. Jérôme Bloche. C'est également le titre du sixième album.
 Princesse Zelda : un des personnages principaux de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda créé en 1986.

Musique 
 Griselda : drame en trois actes de Alessandro Scarlatti (1660-1725), sur un livret d'Apostolo Zeno d'après le Décaméron de Boccace.
Long Song for Zelda titre d'un morceau de musique de près de 8 min sur l'album « Obsolete » avec des textes de Dashiell Hedayat (chant) en compagnie des musiciens du groupe Gong.
 Zelda : titre d'une chanson d'Yves Simon sur l'album Un autre désir (1977), hommage à Zelda Fitzgerald. Alain Souchon l'évoque également dans sa chanson Rive gauche à Paris.
 Zelda : titre d'une chanson de Brigitte sur l'album Nues (2017).
 Zelda : groupe de black metal underground français faisant partie d'une légion appelée Les Légions Noires.
 Zelda : groupe de rock japonais.
 Zelda : musique de Norman

Cinéma et télévision 
 Zelda : film italien réalisé par Alberto Cavallone en 1974.
 Zelda : téléfilm américano-canadien réalisé par Pat O'Connor en 1993.
 Zelda : court métrage américain réalisé par Christopher Liebe en 2003.

Œuvres diverses 
 Zelda : titre du premier tome de la série de bande dessinée Hauteville House.
 The Legend of Zelda (couramment abrégé « Zelda ») : titre d'une série de jeux vidéo de Nintendo.
 The Legend of Zelda : nom du premier opus de cette série.
 Zelda : sixième album de la série de bande dessinée Jérôme K. Jérôme Bloche de Alain Dodier.
Homonymie de titre